Монтіньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 170 км на захід від Парижа, 190 км на північний схід від Нанта, 50 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2015 року Монтіньї, Шассе, Ла-Френе-сюр-Шедуе, Ліньєр-ла-Карель, Рулле i Сен-Ригоме-де-Буа було об'єднано в новий муніципалітет Вільнев-ан-Персень.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монтіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта